Крымско-Азовская армия (К-Аа) — воинское объединение Вооружённых сил Юга России во время Гражданской войны в России.

История 
Образована во ВСЮР 10 января 1919 на базе сформированного в декабре 1918 Крымско-Азовского корпуса. В мае 1919 в состав армии входили 5-я пехотная и Сводная конная (Сводно-кирасирский, 2-й конный, 2-й Таманский казачий, Гвардейский Сводно-кавалерийский дивизион, Сводный полк Кавказской кавалерийской дивизии и Гвардейская конно-артиллерийская батарея) дивизии. 22 мая 1919 преобразована в 3-й армейский корпус, на основе которого 20 августа 1919 года были развернуты Войска Новороссийской области.

Командование 
 Командующий — генерал А. А. Боровский
 Начальник штаба — генерал Д. Н. Пархомов (до 12 мая 1919).

Состав 
На 19.01.1919:
 5-я дивизия

Примечания

Литература 
 Деникин А.И. Очерки русской смуты. — Париж, 1921. Книга на сайте: http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/index.html
 Жигалов И. Дыбенко. Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Выпуск 18. М., «Молодая гвардия». 1983. С. 193-
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984.
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919-1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979.
 Яроцкий Борис. Дмитрий Ульянов. М., «Молодая гвардия». 1977.
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1983.
 Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину. — Харьков: Фолио, 2006. http://militera.lib.ru/h/savchenko_va/index.html
 Б.Б. Филимонов «Белая армия адмирала Колчака», 1997 г.
 Белое движение в России: организационная структура. М., 2000, 368 с.

Ссылки 
 Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. Белое движение в России: организационная структура.
 Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. Белое движение в России: организационная структура. «Владивостокская … — Вооружённые …» Вооружённые Силы Юга России (ВСЮР).
 Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. Белое движение в России: организационная структура. «Корниловский ударный полк — Лейб-гвардии 1-я артиллерийская …» Крымско-Азовская Добровольческая армия.
 Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. Белое движение в России: организационная структура. «5-я Оренбургская … — 8-я Читинская …» 5-я пехотная дивизия.
 Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. Белое движение в России: организационная структура. 3-й армейский корпус.
 Добровольческая армия. История «цветных» полков и дивизий В. С.Ю. Р. Вл. Кравченко «ДРОЗДОВЦЫ ОТ ЯСС ДО ГАЛЛИПОЛИ». Том 1. Очищение Крыма от красных.

Белые армии во время Гражданской войны
Воинские части и формирования Вооружённых сил Юга России